16 марта 1934 года в Японии были открыты три первых национальных парка: Сэто-Найкай (), Ундзэн-Амакуса () и Кирисима-Яку ().

На 2018 год функционирует 34 национальных парка, занимающих около 5,7 % территории страны.

Ссылки 
 Министерство окружающей среды

 
Япония
Национальные парки